Жанузак — название населённых пунктов Казахстана:
 
 Жанузак — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жанузак (быв. Красный Октябрь) — село в Карасуском районе Костанайской области, упразднено в 2005 г.